Субрегион Полуостров Сетубал () — выделявшийся до 2015 года экономико-статистический субрегион в центральной Португалии. Включался в состав Лиссабонского региона. Включает в себя часть округа Сетубал.

Территория — 1 421 км². Население — 772 405 человек. Плотность населения — 543,6 чел/км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегионы Большой Лиссабон и Лезирия-ду-Тежу
 на востоке — субрегион Алентежу-Сентрал
 на юге — Атлантический океан и субрегион Алентежу-Литорал
 на западе — Атлантический океан

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 9 муниципалитетов округа Сетубал:
Алкошете
Алмада
Баррейру
Мойта
Монтижу
Палмела
Сезимбра
Сейшал
Сетубал

Регионы Португалии